Machine Gun Kelly (1895–1954) amerikai bűnöző
 Machine Gun Kelly (1990–) amerikai zenész